ДБО может означать:

 Дистанционное банковское обслуживание — способы и технологии предоставления банковских услуг удаленным образом
 Дивизия береговой обороны — оперативные формирования морской пехоты ВМФ СССР
 ДБО — произвольная винтовка, разработанная Б. М. Зориным на Ижевском механическом заводе в 1960 году